Lambda je písmeno řecké abecedy, kterým je ve vědách označena např. vlnová délka nebo tepelná vodivost, ale i mnoho dalšího. Kromě toho má slovo lambda další významy nebo se vyskytuje ve slovních spojeních:

 lambda (anatomie) – antropometrický bod
 Lambda (raketa) – série japonských raket
 bakteriofág lambda – virus
 baryon lambda – elementární částice
 Lambda kalkul – výpočetní model
 lambda sonda – automobilový senzor
 Lancia Lambda – automobil vyráběný firmou Lancia v letech 1922 až 1931